Opći izbori u Urugvaju 1994. održani su 27. studenog 1994. godine, te su se na njima istovremeno birali zastupnici u Parlamentu i predsjednik Urugvaja. Uz izbore, isti dan održan je i referendum s dva referendumska pitanja o kojima su građani mogli dati mišljenje prihvaćaju li njihovo uvrptenje u zakon ili ne. Održan je samo prvi krug izbora, u kojima je stranka Colorado tijesno pobijedila Narodnu stranku za svega 1,2 % više glasova. Uz njih je još i Široki front sakupio više od 30% glasova birača, tako da je stranka Colorado imala klimavu većinu u Urugvajskom Parlamentu. No, Colorado je kao pobjednička stranka dala novog urugvajskog predsjednika, Julia Mariu Sanguinettia, koji je skupio osvojio najviše glasova od tri stranačka predsjednička kandidata.

Ishod izbora

Predsjednički

Parlamentarni

Poveznice 
 Urugvajski referendum u studenom 1994.

Izvori 

 Pablo Mieres, Elecciones 1994: una nueva fase de la transformación electoral en el Uruguay , PDF oblik, Revista Uruguaya de Ciencia Política, pristupljeno 12. lipnja 2014. 

Izbori u Urugvaju